Derleth ist der Familienname folgender Personen:

August Derleth (1909–1971), US-amerikanischer Schriftsteller
Günter Derleth (* 1941), deutscher Fotograf
Ludwig Derleth (1870–1948), deutscher Schriftsteller
Sigismund Derleth (1675–1752), deutscher Stiftspropst